JCAD () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на 10-й хромосомі. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 1 359 амінокислот, а молекулярна маса — 148 351.

Кодований геном білок за функцією належить до фосфопротеїнів. 
Задіяний у такому біологічному процесі, як клітинна адгезія. 
Локалізований у клітинних контактах.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 10

Молекули клітинної адгезії